Toponímia:
 Somerset, Anglaterra
 Somerset (Tasmània) 
 Llac Somerset a Queensland
 Somerset (Queensland) (Queensland)
 Illa de Somerset (Bermudes) (Bermudes)
 Illa de Somerset (Canadà)
 Somerset (Kentucky) 
 Somerset (Maryland) 
 Somerset (Massachusetts) 
 Somerset (Nova Jersey) 
 Somerset (Nova York) 
 Somerset (Ohio) 
 Somerset (Texas) 
 Somerset (Vermont) 
 Somerset (Virgínia) 
 Somerset (Wisconsin)
 Comtat de Somerset, diversos indrets
 Obres:
 Somerset (sèrie), spinoff de Another World
 11 Somerset, show canadenc de ciència-ficció.
 Biografies:
 William Somerset Maugham
 Fitzroy Somerset
 James Somersett